Il doppio del torneo di tennis Bausch & Lomb Championships 1991, facente parte del WTA Tour 1991, ha avuto come vincitrici Arantxa Sánchez Vicario e Helena Suková che hanno battuto in finale Mercedes Paz e Nataša Zvereva 4-6, 6-2, 6-2.

Teste di serie

 Arantxa Sánchez Vicario /  Helena Suková (campionesse)
 Mercedes Paz /  Nataša Zvereva (finale)
 Katrina Adams /  Zina Garrison (semifinali)
 Elise Burgin /  Patty Fendick (semifinali)

 Jill Hetherington /  Kathy Rinaldi-Stunkel (secondo turno)
 Sandra Cecchini /  Patricia Tarabini (quarti di finale)
 Sandy Collins /  Leila Meskhi (quarti di finale)
 Petra Langrová /  Radka Zrubáková (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bausch & Lomb Championships 1991